Эсперштедт () — немецкая фамилия и топоним.

Топонимы 
 Эсперштедт (Обхаузен) — посёлок в Германии, в земле Саксония-Анхальт, входит в район Зале в составе коммуны Обхаузен.
 Эсперштедт (Тюрингия) — деревня в Германии, в земле Тюрингия, входит в район Кифхойзер в составе городского округа Бад-Франкенхаузен-Кифхойзер.